O rio Itaúna é um curso de água que banha o estado do Paraná, no Brasil.

Itaúna